Koortskapel (Dentergem)
 Koortskapel (Dikkelvenne)
 Koortskapel (Waregem)
 Koortskapel (Wevelgem)
 Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts in Leuven